Slavko Perović ist der Name folgender Personen:
* Slavko Perović (* 1934), jugoslawischer Sänger, siehe Nikola Karović i Slavko Perović
 Slavko Perović (Politiker) (* 1954), montenegrinischer Politiker
 Slavko Perović (Fußballspieler) (* 1989), serbischer Fußballspieler